Jegla, přechýleně Jeglová, je moravské příjmení:

 Alois Jegla (1928/9–?) – český fotbalista, otec Lubomíra a Ladislava
 Anna Jeglová, provdaná Pálenská (* 1985) – česká modelka
 Ladislav Jegla (* 1957) – český fotbalista
 Lubomír Jegla (* 1953) – český fotbalista
 Jan Jegla (* 1944) – český politik

podobné
 jehla

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení